Джеханабад:
 Джеханабад — округ в составе индийского штата Бихар
 Джеханабад — город в индийском штате Бихар, административный центр округа Джеханабад
 Джеханабад — город в Иране, в провинции Лурестан